Бурбино — название населённых пунктов на Украине:

 Бурбино — село в Семеновском районе Полтавской области.
 Бурбино — село в Роменском районе Сумской области.